Ансе́ль Габделну́рович Гали́мов (род. 15 апреля 1991 года, Нижнекамск) — российский хоккеист, нападающий хоккейного клуба «Нефтехимик», выступающего в КХЛ. Воспитанник Нижнекамского хоккея. Старший брат хоккеиста Эмиля Галимова.

Статистика

Клубная карьера 

 a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Реактор»
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Нефтехимик»‏
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Сочи»